

Wydarzenia 

 koniec odbudowy ateńskich Długich Murów